Lauke ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Lauke (* 1952), deutscher Radrennfahrer
 Günter „Yogi“ Lauke (* 1945), deutscher Musikproduzent und DJ
 Ronny Lauke (* 1976), deutscher Radrennfahrer 

Lauke ist das Pseudonym von:

 Laurens Pluijmaekers (auch: Laurens Pluymaekers; * 1984), niederländischer E-Sportler